ОТВ — телеканал, осуществляющий вещание:
 ОТВ — во Владивостоке и Приморском крае с ноября 1997 года.
 ОТВ —  в Екатеринбурге и Свердловской области с 31 декабря 1997 года.
 ОТВ — в Санкт-Петербурге с 1 апреля 1998 года.
 ОТВ —  в Челябинске и Челябинской области с 6 ноября 2003 года, до 21 августа 2005 года назывался Областной канал.
 ОТВ —  в Южно-Сахалинске, Сахалинской области и Курильских островах с февраля 2007 года.
 ОТВ —  в Снежинске с 2017 года.